David Lipsky ist der Name folgender Personen:

* David Lipsky (Autor) (* 1965), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller 
 David Lipsky (Golfspieler) (* 1988), US-amerikanischer Golfspieler